Zona Industriale Sud ima više značenja:
 Zona Industriale Sud, Cosenza
 Zona Industriale Sud, Treviso